Никитин, Александр Никитич (1793—1858) — педиатр Российской империи.
 Никитин, Александр Никитич (1892—1942) — председатель президиума ЦИК Чувашской АССР.